Влади́мир Кулишо́в:
 Кулишов, Владимир Григорьевич (род. 1957) — деятель российских спецслужб, генерал армии, первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы ФСБ России.
 Кулишов, Владимир Иванович (1942—2009) — российский живописец и искусствовед.